Рочиво има више значења:

 Рочиво (Бокојна), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Рочиво (Гвачочи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику